Казнь:

 Гражданская казнь — позорящее наказание для дворян.
 Торговая казнь — публичное телесное наказание кнутом.
 Смертная казнь — причинение смерти человеку по решению юрисдикционного органа.
 Казнь египетская — любое из десяти бедствий, которыми Бог, согласно Библии, наказал Египет.
 «Казнь» — роман украинских писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко.
 «Казнь» — художественный фильм СССР, 1934 год.
 «Казнь» — 26 серия 1 сезона американского телесериала «Сумеречная зона».
 «Казнь» — российский художественный фильм, криминальный триллер, 2021 год.